Мейстріліга 1992 — 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії після відновлення країною незалежності. Титул чемпіона здобула Норма.

Попередній раунд

Західна група 

Позначення:

Результати

Східна група 

Позначення:

Результати

Чемпіонський турнір 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону на базі клубу ТВМВ почав виступати клуб Ніколь (Таллінн).
2. Клуб Пярну відмовився від участі у Мейстрілізі у наступному сезоні.

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 

Примітки: 
1. Клуб Пярну відмовився від участі у Мейстрілізі у наступному сезоні, тому клуб Вільянді залишився.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

1992
Естонія